La Serie A1 2012-2013 è stata la 29ª edizione del massimo livello del campionato italiano femminile di pallanuoto. Il torneo è iniziato sabato 27 ottobre 2012 ed è terminata con la Final 4, che si è disputata a Civitavecchia, il 17 e 18 maggio 2013.

La formula del campionato varia leggermente rispetto all'edizione precedente: al termine della stagione regolare le prime otto classificate si qualificano per i quarti di finale, da disputarsi su gare di andata e ritorno, che danno accesso alla Final Four.

Tra le dieci squadre partecipanti non compaiono le campionesse d'Italia in carica della Pro Recco: la società ha infatti deciso di chiudere il settore femminile e il titolo sportivo è stato acquisito dal Rapallo Nuoto, che lo aveva a sua volta ceduto ai recchelini nel 2011. La Firenze Pallanuoto e la Fiorentina Waterpolo hanno deciso di fondere i loro settori femminili col fine di schierare un unico sodalizio cittadino nella massima serie denominato Firenze Waterpolo: questa fusione ha reso possibile il ripescaggio della retrocessa Ortigia. Le squadre neopromosse, vincitrici dei play-off di A2, sono il Bogliasco e la Roma, assenti dalla massima serie rispettivamente da una e due stagioni.

Squadre partecipanti

Allenatori

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
I quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno, con andata in casa della squadra peggio classificata in regular season. Le partite della Final Four si disputano in gara unica a Civitavecchia, il 17 e 18 maggio 2013

Tabellone

Risultati

Quarti di finale
Bologna - Rapallo

Plebiscito Padova - Firenze

Bogliasco - Orizzonte Catania

Messina - Imperia

Final Four
La Final Four si è disputata a Civitavecchia (RM) il 17 e 18 maggio 2013 ..

Semifinali
Rapallo - Firenze

Catania - Imperia

Finale 3º/4º posto

Finale Scudetto

Classifica finale

Classifica marcatrici 
Aggiornata al 18 maggio 2013

Verdetti
  Campione d'Italia.
 , ,  e  qualificate alla LEN EuroLeague Women 2013-2014.
  e  retrocesse in Serie A2.

Note

Voci correlate
Coppa Italia 2012-2013 (pallanuoto femminile)
Serie A1 2012-2013 (pallanuoto maschile)

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2012
Sport acquatici nel 2013
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto